Take Your Time (Scatman John) - album van Scatman John
 Take Your Time (Kulcha) - album van Kulcha
 Take Your Time (Lynyrd Skynyrd) - single van Lynyrd Skynyrd
 Take Your Time (Sam Hunt) - single van Sam Hunt